Кристъл Касълс () е канадско електронно дуо базирано в Торонто. Групата се състои от инструменталиста Итън Кат и вокалистката Алис Глас. Дуото е известно не само с музиката си, но и с хаотичните си изпълнения на живо и ремиксите, които прави Кат за множество други изпълнители и групи, сред които техните приятели от Klaxons.

История 
Кристъл Касълс носи името на Кристалния замък от американския анимационен сериал „She-Ra: Princess of Power“. Първоначално това е соло проект на Итън Кат започнат през декември 2003. През април 2005 Алис Глас записва вокалите към пет инструментала на Кат. Дебютният сингъл на дуото по техните думи е записан съвсем случайно: тест на микрофона от страна на Глас е пуснат в техния официален профил в майспейс през септември 2005. Записът е качен от Кат без знанието на Глас, която разбира за това едва, когато звукозаписни компании започват да се свързват с тях и да им предлагат договори.

След излизането на „Alice Practice“ Last Gang Records издава едноименния дебютен студиен албум на Кристъл Касълс, който излиза в Северна Америка на 18 март 2008, а във Великобритания на 28 април същата година.

Песента им „Celestica“ е част от саундтрака към играта Pro Evolution Soccer 2011.

Дискография

Албуми

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница 
 Профил в MySpace
 Кристъл Касълс в Last.fm

Източници 

Канадски поп групи
Канадски електронни групи
Музикални групи в Торонто
Основани в Канада през 2003 година